Библиоте́чка «Квант» — серия научно-популярных книг физико-математической тематики, в 1980—1992 годах выпускавшаяся главной редакцией физико-математической литературы издательства «Наука», а с 1993 года (выпуск 85) — издательством «Бюро Квантум». Эмблема серии — лента Мёбиуса.

История 
Серия была основана для создания научно-популярных книг, доступных по своему уровню для школьников старших классов, имеющих достаточную подготовку. Хотя три первых книги серии являлись переизданиями или переводами существовавшей ранее научно-популярной литературы, большинство книг серии были написаны специально для Библиотечки «Квант». Изначально серия существовала как приложение к журналу «Квант», хотя книги поступали лишь в розничную продажу и никогда не распространялись по подписке.

Для выпуска серии была создана редакционная коллегия, в которую входили крупнейшие учёные, в том числе нобелевский лауреат Пётр Леонидович Капица и будущий нобелевский лауреат Алексей Алексеевич Абрикосов. В первоначальном составе редакционной коллегии председателем был Исаак Константинович Кикоин, а заместителем председателя — Андрей Николаевич Колмогоров. Учёным секретарём редакционной коллегии был Иосиф Шаевич Слободецкий, после его гибели — Лев Григорьевич Асламазов.

Издание серии было прекращено в 1993 году и возобновлено лишь в 2004 году.

Список книг серии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (переиздание выпуска 5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (переиздание выпуска 12)
 
 
 
 
  (переиздание выпуска 7)

См. также 
Библиотека математического кружка
Популярные лекции по математике

Примечания

Ссылки 
 Книги серии "Библиотечка «Квант» на сайте МЦНМО
 Книги серии "Библиотечка «Квант» на сайте math.ru
 Библиотечка «Квант» на сайте kvant.info
 Библиотечка «Квант» в библиотеке Мошкова

Наука в СССР
Научно-популярные книжные серии
Книги издательства «Наука»